Les Eriocaulales sont un ordre botanique des plantes monocotylédones.

En  il ne contient qu'une seule famille :
 Eriocaulaceae Martinov (1820)

En  et  cet ordre n'existe pas, la famille Eriocaulaceae ayant été attribué à l'ordre Poales.

Voir aussi

Liens externes 
 

Ordre de plantes (nom scientifique)